Орта-Сирт (гірський хребет) - вузький скелястий хребет в Криму з вершинами Сунгурегрег-Кая і Лялель-Оба 
 Яйла Орта-Сирт, Мала Карабі - протяжне невелике нагір'я з галявинами і гаями на вершині - розташоване в Криму на захід від Карабі-яйли, на схід від Долгоруківської яйли
 Орта-Сирт (гора, хребет Карло-Баїр) - гора в Криму, хребет Карло-Баїр.
 Орта-Сирт (гора, хребет Орта-Сирт) - гора в Криму, хребет Орта-Сирт.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартография ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.